King kan syfta på 

 King – ett bollspel, se Ruta (bollspel)
 King (efternamn) – ett efternamn och personer med namnet
 King (auktor) – en auktorsförkortning för flera personer
 King (modemagasin) – ett svenskt modemagasin
 King Digital Entertainment – ett företag
 King Kong –  en fiktiv jättegorilla
King Reklambyrå - en reklambyrå, kända bl.a. för Icas reklamfilmer
Burger King – en stor amerikansk kedja av snabbmatsrestauranger

Geografi

Antarktis 
2 King (udde),

Australien 
3 King Island – en av öarna i delstaten Tasmanien,

Kiribati 
4 Tabiauea Village, ort, Gilbertöarna, Maiana,

USA 
5 King, North Carolina, ort, Stokes County, 
6 King, Wisconsin, ort, Waupaca County,

Se även
King County – namn på flera countyn

Se även
 The King – flera

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Kiribatiförgreningar
Robotskapade USAförgreningar